Aridane es un término toponímico originario de la isla española de La Palma. Puede referirse a:

 Cantón de Aridane, una de las divisiones territoriales que existían en La Palma prehispánica.
 Valle de Aridane, comarca actual de límites similares al cantón aborigen.
 Los Llanos de Aridane, municipio de La Palma.
 Unión Deportiva Aridane, club de fútbol extinto de dicho municipio.
 Unión Deportiva Los Llanos de Aridane, club de fútbol del mismo municipio.
 Club Baloncesto Aridane, club de baloncesto de los Llanos.
 Aridane Santana, futbolista español.
 Aridane Hernández Umpiérrez, futbolista español.